Hermisson ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Hermisson (* 1933), deutscher Hochschullehrer und evangelischer Theologe
 Joachim Hermisson (* 1968), deutscher Mathematiker